Menšikov je priimek več oseb:
 Mihail Ivanovič Menšikov, sovjetski general
 Aleksander Danilovič Menšikov, ruski politik
 Aleksander Sergejevič Menšikov, ruski general
 Aleksandr Danilovič Menšikov, ruski general
 Fjodor Ivanovič Menšikov, sovjetski general